Van Niftrik (bedrijf) - kunststofbedrijf
 Van Niftrik-route - vluchtroute in de Tweede Wereldoorlog

 Jacobus van Niftrik - ingenieur
 Gerrit Cornelis van Niftrik - theoloog